BMW E9 — автомобиль компании BMW
 HMS E9 — разновидность британских подводных лодок типа E
 BG-E9 — батарейная ручка 2010 года выпуска
 Европейский междугородный путь E9 (:en:E9 European long distance path)